Szwajcaria:
 Oberwil – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim
 Oberwil bei Büren – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Oberwil im Simmental – gmina w kantonie Berno, w okręgu Frutigen-Niedersimmental
 Oberwil-Lieli – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten